Niemcy:
 Wambel – dzielnica Dortmundu
 Wambel – tunel